El término Andrónico puede hacer referencia a:

Andrónico, nombre propio masculino de origen griego

Gobernantes
Andrónico I Comneno, emperador bizantino
Andrónico Paleólogo, príncipe bizantino
Andrónico II Paleólogo, emperador bizantino desde 1282
Andrónico III Paleólogo, emperador bizantino desde 1328
Andrónico IV Paleólogo, emperador bizantino desde 1376
Andrónico V Paleólogo, único hijo conocido del emperador Juan VII Paleólogo
Andrónico I de Trebisonda, emperador de Trebisonda
Andrónico II de Trebisonda, emperador de Trebisonda de 1263 a 1266
Andrónico Paleólogo Cantacuceno, último gran doméstico del Imperio Bizantino
Andrónico Asen, regente de la provincia bizantina de Morea entre 1316 y 1322

Hombres de poder
Andrónico Paleólogo (gran doméstico), megadoméstico y gobernador de las posesiones europeas en Nicea
Andrónico Tarcaniota, noble bizantino
Andrónico de Olinto, general de Alejandro Magno
Andrónico Contostéfano, figura mayor del Imperio bizantino bajo Manuel I Comneno
Andrónico Ducas, doméstico de las escolas y noble
Andrónico Briennio Leontaris, embajador bizantino que vivió en el siglo XV
Andrónico Ángelo, general bizantino
Andrónico Asen Zaccaria, señor franco del Principado de Acaya en el sur de Grecia

Científicos, pensadores y poetas
Andrónico de Rodas, filósofo griego (siglo I a. C.) 
Andrónico Calisto, uno de los más capaces eruditos griegos del siglo XV
Andrónico de Cirro, astrónomo griego
Livio Andrónico, poeta épico romano de origen griego